Пожитково:
 Пожитково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области
 Пожитково — станция Большого кольца Московской железной дороги в Троицком округе Москвы
 посёлок разъезда Пожитково — посёлок в Троицком округе Москвы